Wealdstone FC (celým názvem: Wealdstone Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí v severozápadním Londýně. Založen byl v roce 1899. Od sezóny 2014/15 hraje v National League South (6. nejvyšší soutěž).

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Grosvenor Vale s kapacitou 3 607 diváků.

Získané trofeje 
 FA Amateur Cup ( 1× )
 1965/66
 FA Trophy ( 1× )
 1984/85
 Middlesex Senior Cup ( 12× )
 1929/30, 1937/38, 1940/41, 1941/42, 1942/43, 1945/46, 1958/59, 1962/63, 1963/64, 1967/68, 1984/85, 2016/17
 London Senior Cup ( 1× )
 1951/52
 Middlesex Premier Cup ( 4× )
 2003/04, 2007/08, 2008/09, 2010/11

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 1977/78
 FA Amateur Cup
 Vítěz: 1965/66
 FA Trophy
 Vítěz: 1984/85
 FA Vase
 3. kolo: 1997/98

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1928–1963: Athenian League
 1963–1964: Athenian League (Premier Division)
 1964–1971: Isthmian League
 1971–1972: Southern Football League (Division One North)
 1972–1974: Southern Football League (Division One South)
 1974–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1981: Alliance Premier League
 1981–1982: Southern Football League (Southern Division)
 1982–1986: Alliance Premier League
 1986–1988: Conference National
 1988–1992: Southern Football League (Premier Division)
 1992–1995: Southern Football League (Southern Division)
 1995–1997: Isthmian League (Third Division)
 1997–1998: Isthmian League (Second Division)
 1998–2002: Isthmian League (First Division)
 2002–2004: Isthmian League (Division One North)
 2004–2006: Isthmian League (Premier Division)
 2006–2007: Southern Football League (Premier Division)
 2007–2014: Isthmian League (Premier Division)
 2014–2015: Conference South
 2015– : National League South

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1899
Fotbalové kluby v Londýně